Příjmení Guevara [gevara], přechýleně Guevaraová, nosí více osobností:

 Amado Guevara (* 1976), honduraský fotbalista
 Ana Guevaraová (* 1977), mexická sprinterka
 Che Guevara (1928–1967), marxistický revolucionář a vůdce kubánských gueril
 Íñigo Vélez de Guevara (1566–1944), významný španělský politik a diplomat

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Španělská příjmení